Jaakonluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jaakonluoto (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Jaakonluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Jaakonluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Jaakonluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar